

Cinema 
Il viaggio di Yao (Yao) – film del 2018 diretto da Philippe Godeau 
 Yao – personaggio del film Disney del 1988 Mulan

Codici 
 YAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yaoundé (Camerun)
 yao – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua yao

Geografia 
 Yao – capoluogo del dipartimento di Fitri (Ciad)
 Yao – città giapponese della prefettura di Ōsaka

Persone 
 Yao Wenyuan – un membro della Banda dei Quattro
 Andrew Chi-Chih Yao –  uno scienziato del settore informatico, vincitore del premio Turing
 Kazuki Yao – doppiatore giapponese
 Yao Ming – cestista cinese
Eloge Yao – calciatore ivoriano

Altro 
 Yao o waYao – popolo africano diffuso in Malawi e Mozambico
 Yao – popolo asiatico diffuso in Cina e in altre zone del Sudest asiatico
 Yao – leggendario regnante cinese
 Yao – lingua bantu parlata in Africa da circa due milioni di abitanti nel Malawi
 Yao – personaggio di Mulan